Un Canto a Galicia es el tercer álbum de estudio de Julio Iglesias, lanzado al mercado en 1972, con la canción éxito del mismo nombre Un canto a Galicia, en algunas naciones se editó bajo el nombre, Por Una Mujer y en otros como Río Rebelde, o Como El Álamo Al Camino, con diferencia en el orden de las pistas.'
|
|-

Categorías
Álbumes de 1972
Álbumes de Julio Iglesias
!Título
!Escritor(es)
!Duración
|
|-
|1.
|«Un Canto a Galicia»
|Julio Iglesias
|4:14
|-
|2.
|«Hombre Solitario»
|Julio Iglesias
|2:28
|-
|3.
|«A veces llegan cartas»
|Manuel Alejandro · Ana Magdalena
|3:07
|-
|4.
|«Río Rebelde»
|Cholo Aguirre · R.Uballes
|2:25
|-
|5.
|«Si volvieras otra vez»
|Julio Iglesias
|3:35
|-
|6.
|«Por una mujer»
|Julio Iglesias
|4:53
|-
|7.
|«No soy de aquí»
|Facundo Cabral
|3:43
|-
|8.
|«En un rincón del Desván»
|Julio Iglesias
|4:27
|-
|9.
|«Sweet Caroline»
|Neil Diamond
|3:34
|-
|10.
|«Como el Álamo al Camino»
|Julio Iglesias
|3:44
|}